Květa Peschke (* 9. Juli 1975 als Květoslava Hrdličková in Bílovec, Tschechoslowakei), amtlich Květoslava Peschkeová, ist eine tschechische Tennisspielerin. Seit den French Open 2007 tritt sie nur noch im Doppel an; von Juli bis September 2011 war sie zusammen mit Katarina Srebotnik die Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste.

Karriere 
Peschke, die im Alter von sechs Jahren mit dem Tennissport begann, bevorzugt Teppich- und Hartplätze. Trainiert wird sie von ihrem Ehemann Torsten, mit dem sie seit 2003 verheiratet ist.

Ihren einzigen Titelgewinn bei einem WTA-Turnier im Einzel verbuchte sie 1998 im kroatischen Makarska, ein Jahr später verlor sie das WTA-Finale von Leipzig gegen Nathalie Tauziat. 2005 erzielte sie mit dem Einzug ins Achtelfinale von Wimbledon, das sie gegen Nadja Petrowa verlor, ihr bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier.

2005 gewann sie zwei und 2006 vier Turniere in der Doppelkonkurrenz, wodurch sie erstmals in die Top 10 der Doppel-Weltrangliste aufstieg. Seit den French Open 2007 spielt sie nur noch Doppel und belegt vordere Plätze im Ranking. Am 4. Juli 2011 eroberte sie zusammen mit ihrer langjährigen festen Doppelpartnerin Katarina Srebotnik die Spitze der Weltrangliste. Davor spielte sie u. a. mit Jana Kandarr, Jelena Lichowzewa, Barbara Rittner, Anna-Lena Grönefeld, Francesca Schiavone und Rennae Stubbs.

1998 spielte sie zum ersten Mal für die tschechische Fed-Cup-Mannschaft und nahm für ihr Land auch an den Olympischen Spielen in Sydney teil. In der Weltgruppe I sicherte sie ihrem Team 2010 an der Seite von Lucie Hradecká den entscheidenden Punkt gegen das deutsche Doppel Anna-Lena Grönefeld/Tatjana Malek. Mit ihrem Team gewann sie am 6. November in Moskau gegen Russland das Fed-Cup-Finale 2011 mit 3:2.

Ins Jahr 2011 startete sie mit einem Sieg beim Turnier in Auckland. An der Seite von Srebotnik besiegte sie die Paarung Sofia Arvidsson/Marina Eraković klar mit 6:3, 6:0. Am 28. Februar gewann sie in Doha (wieder mit Srebotnik) gegen Liezel Huber/Nadja Petrowa Doppeltitel Nummer zwei in diesem Jahr. Im Juni gewannen die beiden auch das Rasenturnier von Eastbourne gegen Liezel Huber und Lisa Raymond. Am 2. Juli 2011 gelang dem seit März 2010 äußerst erfolgreichen Duo dann der erste Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier. Im Wimbledon-Finale schlugen Peschke/Srebotnik Sabine Lisicki und Samantha Stosur klar mit 6:3 und 6:1.

2012 stand Peschke bei den US Open zum dritten Mal in einem Mixed-Finale. An der Seite von Marcin Matkowski zog sie jedoch erneut den Kürzeren, wenn auch sehr knapp mit 10:12 im Entscheidungssatz.

Nach einer Pause seit Februar 2015, als sie an der Seite von Peng Shuai in Dubai in die zweite Runde vorgestoßen war, trat sie im April 2016 beim Turnier in Stuttgart zusammen mit Anna-Lena Grönefeld wieder an und erreichte mit ihr das Halbfinale.

Von 1998 bis 2011 hat Peschke außerdem 31 Partien für die tschechische Fed-Cup-Mannschaft bestritten und dabei 16 Siege verbucht.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren und den WTA Tour Championships

Einzel

Doppel

Mixed

Weblinks 

 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Tschechien)
Olympiateilnehmer (Tschechien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Geboren 1975
Frau
Tscheche